Càncer (constel·lació)
Tròpic de Càncer
 Càncer (astrologia)
 Càncer (malaltia)
Càncer de pulmó
Càncer de mama
Càncer de pròstata
Càncer colorectal
Càncer de pell
Càncer d'estómac
Càncer de pàncrees